Сандаве — мова, що належить до койсанської макросімʼї. Поширена в Танзанії (регіони Додома та Сінгіда).

Писемність 
Мова сандаве користується латинським письмом. Абетку було розроблено після зʼїздів представників народу сандаве у населеному пункті Ква Мторо (Kwa Mtoro) в листопаді 2002 року та в червні 2004 року. Алфавіт було по можливості максимально наближено до латиниці суахілі. 

Голосні

 Тони не позначаються.

Неклацаючі приголосні

 Огублені приголосні на письмі передаються написанням букви w після відповідної букви для приголосного.

Клацаючі приголосні

Примітки

Зображення

Додаткові джерела і посилання 

 Helen Eaton. «A Sandawe grammar».
 Мова сандаве на сайті Ethnologue: Sandawe. A language of Tanzania 
 Мова сандаве на сайті Glottolog 3.0: Language: Sandawe 
 Мова сандаве на сайті WALS Online: Language Sandawe 

Писемності Африки
Мови Танзанії
Койсанські мови